Osoby o tym nazwisku:
 Franz Hörmann – austriacki ekonomista
 Ludwig Hörmann – niemiecki kolarz